Roger Laurent peut désigner :
 Roger Laurent (pilote) (°1913 - †1997), pilote de course automobile belge.
 Roger Laurent (spéléologue) (°1941 - †2007), spéléologue français.